Карл Оскар «Калле» Вестергрен (; , Мальмё, Швеция — , Мальмё, Швеция) — шведский борец греко-римского стиля, трёхкратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.  . Самый титулованный шведский борец-классик.

Биография 
Родился в Мальмё.

В 1919 и 1920 годах выиграл чемпионаты Северных стран.

На Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене боролся в весовой категории до 75 килограммов (средний вес). Схватка по регламенту турнира продолжалась два раунда по 10 минут, и если никто из борцов в течение этих раундов не тушировал соперника, назначался дополнительный раунд, продолжительностью 20 минут, и после него (или во время него) победа присуждалась по решению судей. В отдельных случаях для выявления победителя мог быть назначен ещё один дополнительный раунд, продолжительностью 10 минут. Однако после первого дня соревнований организаторы пришли к выводу, что при такой системе они не успеют провести соревнования, и время схватки сократили до одного 10-минутного раунда, в котором победить можно было только на туше и 15-минутного дополнительного раунда, после которого победа отдавалась по решению судей. В среднем весе борьбу за медали вели 23 спортсмена. Турнир проводился по системе с выбыванием после поражения; выигравшие во всех схватках проводили свой турнир за первое место, проигравшие чемпиону разыгрывали в своём турнире второе место, проигравшие проигравшим чемпиону разыгрывали в своём турнире третье место.

В 1922 году победил на чемпионате мира, а в 1923 году вновь выиграл чемпионат северных стран.

На Летних Олимпийских играх 1924 года в Париже боролся в весовой категории до 82,5 килограммов (полутяжёлый вес). Правила соревнований вновь были изменены: турнир проводился по системе с выбыванием после двух поражений, а места распределялись соответственно количеству выигранных схваток. Схватка продолжалась 20 минут и если победитель не выявлялся в это время, назначался дополнительный 6-минутный раунд борьбы в партере. В категории боролись 22 спортсмена.

На этих же олимпийских играх выступал в соревнованиях и по вольной борьбе в категории до 87 килограммов. В первом круге не участвовал, в четвертьфинале тушировал итальянца Фабио Дженовезе, в полуфинале проиграл Джону Спеллману (США). Во встрече за второе место в третий раз встречался с Рудольфом Свенссоном, и на этот раз решением судей проиграл. От участия в турнире за третье место отказался, заняв четвёртое место.

В 1925 году стал чемпионом Европы.

На Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме боролся в весовой категории до 82,5 килограммов(полутяжёлый вес) и рассматривался как явный фаворит турнира. Однако в первой же схватке решением судей неожиданно проиграл Онни Пеллинену (Финляндия), и разозлившись, покинул турнир. При этом, формат соревнований подразумевал выбытие после двух поражений, и при определённых раскладах шведский борец сохранял шансы на титул.

В 1930 и 1931 годах подтвердил звание чемпиона Европы.

На Летних Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе боролся в весовой категории свыше 87 килограммов (тяжёлый вес). В его категории было всего 5 участников, соревнования проводились по круговой системе, любой результат схватки, кроме победы на туше, приносил штрафные очки. В случае получения 5 штрафных очков, участник выбывал из турнира.

После этих трёх схваток пятый участник итальянец Алеардо Донати уже вылетел из турнира, набрав 6 штрафных баллов.

К финальному раунду лидировал Николаус Хиршль, имевший всего 3 штрафных балла, на втором месте оставался Вестергрен (победивший Хиршля) с 4 баллами, а на третьем был Йозеф Урбан, тоже с 4 баллами, но проигравший Вестергрену. Таким образом, судьба золотой медали решалась в финальной встрече Урбана и Хиршля. В случае, если Хиршль побеждал чисто, он с тремя баллами оставался бы на первом месте, далее располагались бы Вестергрен и Урбан. В случае, если Хиршль побеждал по очкам, тогда он с 4 баллами как проигравший Вестергрену, занял бы второе место, а Вестергрен первое. Йозеф Урбан тушировал на 11 минуте схватки Хиршля. В результате оказалось, что Карл Вестергрен, набрав 4 штрафных балла, оказался на первом месте, а выигравший у него Георг Геринг не получил даже бронзовой медали, оставшись четвёртым.

После Олимпиады Карл Вестергрен в 1933 году остался третьим на чемпионате Европы и оставил большой спорт. После окончания карьеры работал экспедитором, водителем автобуса в Мальмё и разводил голубей. Умер в 1958 году.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Швеции
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1920 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1924 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы тяжёлого веса
Борцы полутяжёлого веса
Борцы среднего веса
Члены Зала Славы FILA